John Hales ist der Name folgender Personen:

* John Hales (Politiker) (um 1516–1572), englischer Politiker und Schriftsteller
 John Hales (Theologe) (1584–1656), englischer Theologe
 John Hales (Gewerkschafter) (1839–??), englischer Gewerkschafter
 John Stephen Hales (1922–2002), australischer Geschäftsmann und Geistlicher